

Presentación previa 
Pablo Cuevas y Horacio Zeballos eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Flavio Cipolla y Potito Starace ganaron el título tras derrotar en la final Facundo Bagnis y Sergio Galdós.

Cabeza de serie 

  Guido Andreozzi /  Andrés Molteni (Cuartos de final)
  Facundo Bagnis /  Sergio Galdós (Finalistas)

<ol start=3>
 ''' Flavio Cipolla /  Potito Starace (Campeones)
  Dino Marcan /  Antonio Šančić ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Mestre 2015